Юношеские игры:

 Всемирные юношеские игры
 Всемирные юношеские игры 1998 (монета)
 Юношеские Олимпийские игры